Неустраши́мый — название нескольких кораблей.
 Неустрашимый (сторожевой корабль) — корабль ВМФ России. Спущен на воду в 1988 году.
 Неустрашимый (эсминец) — корабль ВМФ СССР проекта 41. В строю с 1951 по 1974 года.